Der Mashare Chaiyaphum Football Club (Thai: ) ist ein thailändischer Fußballverein aus Chaiyaphum, der in der Thai League 3 (North/Eastern Region), der dritthöchsten thailändischen Spielklasse, spielt.

Vereinsgeschichte 
Der Verein wurde im Jahr 2008 gegründet. Das erste Jahr spielte der Verein in der Provincial League, eine Liga, die durch die Sports Authority of Thailand (SAT) und dem Ministry of Tourism and Sports organisiert wurde. Von 2009 bis 2016 spielte der Verein in der dritten Liga, der Regional League Division 2. 2009 bis 2015 trat der Club in der Region North/East an. 2016 wurde man der Central-Region zugeteilt. Nach Einführung der Ligareform im Jahr 2017 spielt der Verein in der vierten Liga, der Thai League 4. Hier spielt der Verein wieder in der North/East-Region.

Vereinserfolge 
 Provincial League
 2008 – 2. Platz
 Thai League 4 – North/East
 2017 – 2. Platz
 FA-Cup
 1985 – 2. Platz

Stadion 
Der Verein trägt seine Heimspiele im Chaiyaphum Province Stadium () in Chaiyaphum aus. Das Stadion hat eine Kapazität von 2564 Personen. Eigentümer sowie Betreiber der Sportanlage ist die Chaiyaphum Provincial Administrative Organization.

Spielstätten

Spieler 
Stand: 11. November 2020

Beste Torschützen seit 2017

Saisonplatzierung 

Dem Verein wurden 20 Punkte abgezogen, da sie einen nicht spielberechtigten Spieler einsetzten.

Sponsoren

Weblinks 
 
 
 Chaiyaphum Football Club bei thaileague.co.th
 Mashare Chaiyaphum FC bei facebook.com

Einzelnachweise 

Chaiyaphum United, FC
Sport (Chaiyaphum)